Вершиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Вершиновка — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.

Украина 
 Вершиновка — село в Тельмановском районе Донецкой области.